Siirt (provincie), een provincie van Turkije
Siirt (stad), de hoofdstad van deze provincie
Siirt (district), een district van deze provincie